L'Expression peut désigner :
 L'Expression, quotidien généraliste en langue française en Algérie
 L'Expression, hebdomadaire en langue française en Tunisie
 L'Expression, journal d’information économique et financière au Bénin.

Homonymie de titre